Caecina Paetus, Romain impliqué dans une rébellion contre l'empereur Claude. 
 Lucius Caesennius Paetus (mort en 73), homme politique et général de l'Empire romain. 
 Publius Aelius Paetus, consul en 337 av. J.-C.
 Publius Aelius Paetus, consul en 201 av. J.-C.
 Publius Autronius Paetus, homme politique Romain impliqué dans la conjuration de Catilina. 
 Publius Clodius Thrasea Paetus (mort en 66), sénateur romain, gendre de Caecina Paetus. 
 Quintus Aelius Paetus, homme politique romain, fils du second Publius Aelius Paetus. 
 Sextus Aelius Paetus, surnommé "Catus" (l'astucieux), premier jurisconsulte romain (IIe s. av. J.–C.).